Corrado Colombo – regista italiano
 Corrado Colombo – calciatore italiano
 Corrado Colombo – commediografo italiano